La frégate de Type 053H2G (classe Jiangwei-I  en code OTAN) est une classe de frégates lance-missiles  dérivée du  construite et exploitée la Marine de l’Armée populaire de libération.

Seulement 4 unités ont été construites avant que la classe ne soit remplacée par la classe Jiangwei-II de Type 053H3 plus performante. Trois navires servent actuellement de garde-côtes et la frégate Tongling (542) a été transférée à la marine srilankaise en 2019 en tant que navire de patrouille, qui a été désigné SLNS Parakramabahu (P625).

Historique 
Dans les années 1980, le PLAN a ordonné au chantier naval d'Hudong basé à Shanghai (aujourd'hui Hudong-Zhonghua Shipbuilding) de construire un remplacement pour la frégate de défense aérienne de Type 053K. La nouvelle classe était basée sur la frégate Type 053H2 et désignée Type 053H2G. Le développement a été réalisé dans le cadre du Project 055.

Le Type 053H2G était légèrement plus grand que le Type 053H2 et équipé de missiles sol-air (SAM) . Quatre unités de Type 053H2G ont été construits entre 1988 et 1991. Le missile SAM HQ-61 s'est avéré insatisfaisant et la classe a été remplacée par le Type 053H3 qui était un Type 053H2G amélioré équipé de SAM HQ-7.

Unités 
En 2015, trois unités ont été transférées à la Garde côtière chinoise  et la quatrième à la Marine srilankaise .

Galerie

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des navires actifs de la marine srilankaise
 Type 053H1
 Type 053H2
 Type 054

Liens externes 
 Classe Jiangwei - site global security
 Type 053H3 - Site milpower.org

Bateau de la Marine de l'Armée populaire de libération
Classe de frégate
Navire construit en Chine
Marine srilankaise